Miejscowości w USA:
 Talmage – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Talmage – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Talmage – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe